Amerikansk jockeychampion efter segrar är en informell utmärkelse inom nordamerikansk galoppsport. Titeln ges till den jockey som vunnit flest löp i USA under ett gånget år. Trots att det inte finns något formellt segerpris, är det dock en prestigefylld prestation.

Milstolpar 

 1952 vann Anthony DeSpirito 390 löp och slog Walter Millers fyrtiosex år gamla rekord på 388.
 Den 15 december 1973 blev Sandy Hawley den första jockeyn i historien att vinna 500 löp under ett enda år.
 1989 satte Kent Desormeaux det nuvarande rekordet för segrar under ett enda kalenderår med 598.
 Med tio titlar har Russell Baze vunnit titeln mer än någon annan jockey.

Segrare 

 *Ofta felstavat som "Ranch"

Referenser 

Utmärkelser inom nordamerikansk galoppsport